Munana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Muñana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar